24 может означать:
 24 — натуральное число.
 «24» — американский драматический телесериал.
 «24» — информационная программа телеканала «РЕН ТВ».
 «24» — общероссийский государственный федеральный информационный телеканал.

Хронология 
 24 год до н. э.
 24 год

См. также 
 XXIV век до н. э. 
 XXIV век
 24/7